Elsevier est un groupe d'éditions néerlando-britannique.
 Elsevier est un hebdomadaire néerlandais.
 Elsevier Masson est une maison d'édition scientifique française.
 Reed Elsevier est l'ancien nom de RELX Group, fondé en 2015.